Дана Илейн Оуенс (), известна със сценичното си име Куин Латифа () е американска актриса и певица, носителка на Златен глобус и Грами. Има номинации и за Еми и Оскар.

Биография 

Родена е на 18 март 1970 година в Нюарк. Майка ѝ е учителка, а баща ѝ – полицай. Започва кариерата си като рап изпълнител след завършване на средно образование. Дебюта си в киното прави през 1991 година. През следващата година нейният брат Ланселот загива при катастрофа с мотоциклет, който тя му подарява. След неговата смърт тя дълго време е в депресия и започва да употребява наркотици, но постепенно с времето се възстановява. Снима се и в телевизията.

През 2021 г. на „BET“ наградите Латифа е удостоена с награда за цялостно творчество. По време на речта си поздравява партньорката си Ебъни Никълс и своя син Ребъл. На края на речта Латифа казва: „Честит Прайд“.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 Куин Латифа Официална страница
 
 
 Куин Латифа в TV.com

Американски певици
Американски озвучаващи актриси
Афроамерикански актриси
Американски хип-хоп музиканти
Соул музиканти
Американски музиканти феминисти
Американски телевизионни продуценти
Американски телевизионни водещи
ЛГБТ афроамериканци
ЛГБТ актьори и актриси
ЛГБТ музиканти
ЛГБТ личности от САЩ
ЛГБТ телевизионни водещи
Носители на Златен глобус
Нюаркчани